Krasula i my (ang. Tangerine & Cow) – francusko-hiszpański serial animowany wyprodukowany przez studio Imira Entertainment.

Bohaterowie 
 Mama – jest świetną wynalazczynią, wynalazła m.in.: promień zamrażający i wehikuł czasu.
 Tata – nigdy nie został pokazany w kreskówce i pokazany został tylko jako telefon.
 Krasula – została wygrana w konkursie „Krówki Mućki” przez Lulu.
 Chico Mandaryna – jest bratem Lulu.
 Lulu Mandaryna – siostra Chico.

Fabuła 
Ojciec to na co dzień poważny biznesmen, a w rzeczywistości tajny agent, który czasem próbuje swoich sił w aktorstwie. Pasją mamy są nowinki techniczne i wynalazki. Ich dzieci, jak przystało na oryginalnych rodziców, również są niezwykłe. Nastoletni syn ma zadatki na prawdziwego filozofa, a ośmioletnia córka jest istnym wulkanem energii. Najważniejszym członkiem rodziny jest jednak domowy zwierzak... gadająca krowa.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie ZigZapa – Studio Publishing
Dialogi: Daniel Wegner
Reżyseria: Tomasz Grochoczyński
Dźwięk i montaż: Jacek Kacperek
Kierownictwo produkcji: Mira Ornatowska
Wystąpili:
 Agnieszka Kunikowska – Lulu
 Jolanta Wołłejko – Matka
 Grzegorz Drojewski – Chico
 Klaudiusz Kaufmann – Ojciec
 Jan Kulczycki – Krasula
 Tomasz Grochoczyński

Spis odcinków 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Hiszpańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2008